

Antropologia 
 Lü – gruppo etnico asiatico

Mitologia 
 Lü Dongbin – personaggio della mitologia cinese

Persone 
 Lü Buwei (291 a.C.-235 a.C.) – politico cinese
 Lü Bu (156-199) – condottiero cinese
 Lü Ji (1477-...) – pittore cinese
 Lü Wencheng (1898-1981) – compositore e musicista cinese
 Lü Hongxiang (1965 circa) – calciatore cinese
 Lü Gang (1977) – calciatore cinese
 Lü Yuanyang (1983) – ginnasta cinese
 Lü Zheng (1985) – calciatore cinese
 Lü Huihui (1989) – giavellottista cinese
 Lü Peng (1989) – calciatore cinese
 Lü Xiuzhi (1993) – marciatrice cinese

Geografia

Svizzera 
 Lü – ex comune ora frazione di Val Müstair, comune nella regione Engiadina Bassa/Val Müstair (Canton Grigioni)

Pagine correlate 
 Lu 
 LUE